Dillmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Dillmann (1849–1924), Polizeipräsident und Vordenker des Antiziganismus
 August Dillmann (1823–1894), deutscher Orientalist und Theologe
 Britt Dillmann (* 1963), deutsche Rollstuhlbasketballspielerin
 Christian von Dillmann (1829–1899), deutscher Pädagoge und Schulreformer
 Claudia Dillmann (* 1954), Direktorin des Deutschen Filminstituts
 Emil Dillmann (1845–1902), bayerischer Generalmajor
 Erica Dillmann (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Eugen Dillmann (1862–1911), badischer Oberamtmann
 Eugenie Dillmann (1865–1940), deutsche Malerin und Grafikerin

 Lothar Dillmann (1943–2005), deutscher Jurist
 Marc Dillmann (* 1978), deutscher Eishockeytorwart
 Michael Dillmann (* 1962), deutscher Maler
 Tom Dillmann (* 1989), französischer Rennfahrer
 Valentin Dillmann (1891–1963), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Dillmann-Gymnasium Stuttgart
 Dielmann
 Dillman